Грошев — русская фамилия. Известные носители:

 
 
 Грошев, Анатолий Иванович (1922—1988) — Герой Советского Союза.
 Грошев, Вениамин Фёдорович (1923—2010) — советский общественный и государственный деятель.
 Грошев, Виктор Владимирович (1924—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 Грошев, Владимир Владимирович (род. 1995) — казахстанский футболист.
 Грошев, Дмитрий Николаевич (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Грошев, Евгений Николаевич (1937—2013) — советский хоккеист.
 Грошев, Игорь Геннадьевич (род. 1964) — советский легкоатлет-спринтер.
 Грошев, Леонид Петрович (1914—1986) — Герой Советского Союза.
 Грошев, Максим Евгеньевич (род. 2001) — российский хоккеист.
 Грошев, Николай Петрович (1921—1999) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Грошев, Юрий Валерьевич (род. 1976) — украинский и молдавский футболист, тренер.

 Грошева, Елена Николаевна (род. 1979) — российская гимнастка.
 Грошева, Мария Наумовна (1876—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 Грошева, Матрона Наумовна (1882—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.